Tourneur är ett franskt efternamn, som burits av bland andra:

 Cyril Tourneur (1575–1626), engelsk dramatiker
 Jacques Tourneur (1904–1977), fransk filmregissör
 Maurice Tourneur (1873–1961), fransk filmregissör

Se även 
 Le Tourneur, fransk kommun

Franska efternamn